Рейкьявик:

 Рейкьявик — столица и крупнейший город, а также община Исландии.
 Рейкьявик — аэропорт внутренних авиалиний, обслуживающий Рейкьявик, Исландия.
 «Рейкьявик» — исландский футбольный клуб из Рейкьявика.
 Рейкьявик 1980 — шахматный турнир проходивший с 22 февраля по 10 марта 1980 года.